Масютин — фамилия. Известные носители:

 Масютин, Василий Николаевич (1884—1955) — русский художник и писатель. 
 Масютин, Иван Фёдорович (1926—?) — бригадир монтажников по сооружению высоковольтных ЛЭП.